Noorderbad (Groningen)
Noorderbad (Utrecht)